Ла-Шапе́ль-Сент-Юрсе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на південь від Парижа, 100 км на південь від Орлеана, 6 км на південний захід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1321 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 3244,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Ла-Шапель-Сент-Юрсен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-Сент-Юрсен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер